Гансен (прізвище)

Гансен — місто, штат Айдахо
 Гансен — місто, штат Вісконсин